Петербургский шахматный турнир 1914 — один из наиболее грандиозных турниров в истории шахмат, проходивший с 8 апреля по 9 мая, на котором впервые сыграли друг против друга тогдашний чемпион Эмануил Ласкер и его будущий преемник молодой кубинец Хосе Рауль Капабланка. Кроме них, к числу фаворитов относили Акибу Рубинштейна. После первого круга Капабланка шёл на первом месте, опережая Ласкера на полтора очка, однако во втором круге, в который вышли пять шахматистов, Ласкер одержал 6 побед при 2 ничьих и опередил кубинца (результаты обоих турниров суммировались). Третье место занял Александр Алехин.

Таблица общего турнира

Таблица турнира победителей

Турнирный сборник 
 Тарраш З. Турниры чемпионов / Пер. с нем. А. И. Фигнера / Предисл. В. В. Смыслова. — М.: РИПОЛ Классик, 2003. — 336 с. — (Искусство шахмат). — ISBN 5-7905-1853-2.

Литература

Ссылки 
 Сергей Прокофьев и Петербургский шахматный турнир 1914 года. Ч.1 
 Фотография участников турнира и членов Санкт-Петербургского Шахматного собрания 

Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Шахматные турниры в Российской империи
1914 год в шахматах
Апрель 1914 года
Май 1914 года